Откритото първенство на Австралия е тенис турнир на твърд корт. Това е 97-ото му издание и първо състезание от Големия шлем за годината. Провежда се в Мелбърн от 19 януари до 1 февруари 2009. Състезанието при мъжете е смятано за един от най-добрите турнири от Големия шлем в ерата на откритите първенства. На този турнир се изиграват някои от най-добрите мачове за 2009, включително полуфиналът между Надал и Вердаско и финалът между Федерер и Надал.

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки

Двойки мъже 
 Боб Браян /  Майк Браян

Двойки жени 
 Серина Уилямс /  Винъс Уилямс

Смесени двойки 
 Саня Мирза /  Махеш Бхупати

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира

Източници 

WTA Тур 2009